Unió Agrària (del seu nom en hongarès Agrárszövetség), partit polític històric d'Hongria
 Així parlà Zaratustra (del seu nom en alemany Also Sprach Zarathustra), llibre filosòfic escrit per Friedrich Nietzsche